Le tournoi de tennis du Michigan est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979 se dispute à Détroit du 19 au .

Wendy Turnbull remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Ruzici, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Wendy Turnbull et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Deux équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Michigan
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1979
Michigan
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en février 1979